CCIG Group – polska grupa kapitałowa oferująca outsourcing call center i contact center. Jest największym w Polsce dostawcą usług telemarketingu.

Historia i profil działalności 
CCIG Group Sp. z o.o. została założona w 2002 roku we Wrocławiu. Obecnie posiada 15 biur, z czego 13 w Polsce (w Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) oraz 2 w Ukrainie (w Kijowie i Białej Cerkwi).

W październiku 2016 roku nastąpiła akwizycja spółki Call Center Poland S.A.

W styczniu 2017 roku udziałowcem i jednocześnie wspólnikiem grupy został Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W 2020 roku grupa wchodzi na rynek ukraiński.

W lipcu 2021 roku grupa rozszerza swoją działalność o usługi z zakresu obsługi kadrowo-księgowej (powstaje spółka CCIG BPO Sp. z o.o.).

W lutym 2022 roku w strukturach grupy powstaje spółka Unique People Sp. z o.o., specjalizująca się w obsłudze rekrutacji, szkoleń i marketingu.

W marcu 2022 roku zarejestrowano znak towarowy grupy.

Grupa zatrudnia ponad 5000 osób.

W 2021 roku przychody CCIG Group przekroczyły 229 mln zł.

CCIG Group jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

Osiągnięcia 
CCIG Group oferuje usługi call center i contact center na rzecz największych podmiotów w Polsce. Grupa m.in. uruchomiła telefoniczną informację pacjenta, obsługiwała infolinię szczepionkową i infolinię COVID-19 na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Odpowiadała również za obsługę ogólnopolskiej infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

CCIG Group dostarczyła rozwiązania z zakresu obsługi połączeń telefonicznych i korespondencji elektronicznej na rzecz spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Grupa jako pierwsza wprowadziła na polski rynek obsługę telefoniczną w języku arabskim, baskijskim czy hebrajskim.

W 2016 roku grupa uruchomiła narzędzie speech-to-text (umożliwiające automatyczne zapisywanie tekstu na podstawie języka mówionego), w 2017 roku wdrożyła voicebot i chatbot, a w 2019 roku uruchomiła obsługę wideo w języku migowym.

Nagrody i wyróżnienia 
CCIG Group ma na koncie wiele wyróżnień biznesowych i branżowych, w tym:

●      „Ambasador Call Center” w kategorii „Firma” (2016);

●      „Tygrys Biznesu” (2017, 2018);

●      „Gazela Biznesu” (2017);

●      „Ambasador Call Center” (2017);

●      Telemarketer Roku, Nagroda Specjalna w kategorii „Czat” (2019);

Ciekawostki 
CCIG Group odpowiadała za przeprowadzenie kampanii telemarketingowej na rzecz klubu piłki ręcznej Vive Kielce, w ramach której zawodnicy klubu kontaktowali się z kibicami i zachęcali do zakupu karnetów na najbliższy sezon.

W 2016 roku grupa współpracowała z Politechniką Częstochowską w projekcie łazika marsjańskiego, co zaowocowało uczestnictwem uczelni w prestiżowych zawodach University Rover Challenge 2016 USA oraz European Rover Challenge 2016.

Linki zewnętrzne 

 Strona internetowa CCIG Group.
 20 lat CCIG Group.
 CCIG wspiera pracowników z Ukrainy.
 Multilokalizacja call center? Wyzwanie, które opłaca się podjąć.

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
Przedsiębiorstwa w województwie dolnośląskim